Le nom de famille Madrelle, est porté par plusieurs personnalités politiques de la Gironde (par ordre chronologique) : 

 Jacques Madrelle, (1911-2004) maire de Saint-Seurin-de-Cursac
 Philippe Madrelle, fils du précédent, né le  à Saint-Seurin-de-Cursac (Gironde) et mort le , sénateur de Gironde, président du Conseil général de la Gironde et maire de Carbon-Blanc de 1976 à 2001. Mort en 2019.
 Bernard Madrelle, frère du précédent, né le  à Saint-Seurin-de-Cursac (Gironde) et mort le , maire de Saint-Seurin-de-Cursac puis de Blaye, député de la Gironde entre 1978 et 2007.
Nicolas Madrelle, fils de Philippe est né le , maire de Mombrier (Gironde) de  à , conseiller régional d'Aquitaine de 2010 à 2015, maire de Carbon-Blanc (Gironde) d' à .

Notes et références 

Homonymie de patronyme